Plaats in Indonesië
 Sekar Putih (Bagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sekar Putih (Gondang Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sekar Putih (Widodaren), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java